Identificazione – In diritto, l'accertamento dell'identità di un individuo
 Identificazione delle vittime di disastri – Un'attività di polizia tendente al riconoscimento delle salme in occasione di disastri, calamità o altre nefaste circostanze
 Identificazione – In medicina legale, il riconoscimento del materiale in esame
 Identificazione – In psicologia, processo mediante il quale un individuo costituisce la propria personalità assimilando uno o più tratti di un altro individuo
 Identificazione con l'aggressore – In psicologia, un meccanismo di difesa
 Identificazione proiettiva – In psicologia, un meccanismo di difesa
 Identificazione dei sistemi – In scienza dell'automazione, una scienza che si occupa del ricavare dei modelli di sistemi a partire da dati sperimentali
 Identificazione radar – In aviazione, una procedura del controllo del traffico aereo

Pagine correlate 
 Riconoscimento